Патерна-дель-Мадера ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 111,05 км². Население — 462 человека (на 2010 год). Расстояние — 84 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Альбасете